« Ecce homo » est une locution latine signifiant « Voici l'homme », prononcée par Ponce Pilate en présentant Jésus avec sa couronne d'épines et vêtu de pourpre à la foule. En référence à cette phrase sont nommés :

Toponyme 

, un lieu-dit dans le canton de Schwytz en Suisse.
 Ancienne chapelle de l'Ecce homo, du , 1 rue des Dames, Rennes.
 Basilique de l'Ecce homo, à Jérusalem.

Œuvres

Tableaux et gravures 
 Ecce homo de Jérôme Bosch vers 1485, conservé à Francfort-sur-le-Main.
 Ecce homo d'un suiveur de Jérôme Bosch vers 1560, conservé à Indianapolis.
 Ecce homo d'Andrea Mantegna en 1500.
 Ecce homo du Caravage vers 1605.
 Jésus présenté au peuple, ou l'Ecce Homo en largeur, gravure de Rembrandt, 1655.
 Ecce homo d'Honoré Daumier vers 1850.
 Ecce homo d'Elías García Martínez à la fin du , victime d'une restauration ratée en 2012.

Littérature 
Ecce homo, une autobiographie parodique et philosophique de Friedrich Nietzsche
Ecce homo est le titre d'un recueil de poèmes de Georges Ribemont-Dessaignes.
Ecce homo est le titre d'un poème d'Henri Michaux dans le recueil Exorcismes.
Ecce homo est le titre d'une biographie de Jésus-Christ par Karine Chateigner
 Ecce homo est le titre du treizième et avant-dernier chapitre, d'une importance de premier ordre, de L'Agression de Konrad Lorenz.
 Ecce homo est le titre d'un roman de Laura Mintegi, 2006, Txalaparta.
 Voici l'homme (titre original : Behold the Man) est un roman de science-fiction écrit par Michael Moorcock, publié en 1969.

Cinéma 
Ecce homo, un film d'Abel Gance (inachevé)
Ecce homo, un film d'Alain Saury (1965)
Ecce homo, un film de Bruno Gaburro (1968)
Ecce homo, un court métrage de Jean-Bernard Tate (2011)

Musique 
Ecce Homo, une chanson de Serge Gainsbourg
 Ecce homo est le titre d'un morceau de musique electro de l'artiste Bandit.
 Ecce homo, est le titre d'une œuvre musicale pour chœur a cappella et basse solo composée par Paul-Baudouin Michel en 1983 (opus 122).
 Ecce homo est le titre d'un morceau composé par Howard Goodall, utilisé pour le générique de la série Mr. Bean.

Notes et références